Według definicji ciała zarządzającego sportami motorowymi na świecie – Fédération Internationale de l’Automobile, Formuła 1 jest najwyższą klasą wyścigów samochodów jednomiejscowych. Słowo „formuła” w nazwie odnosi się do zbioru zasad, których muszą przestrzegać wszyscy uczestnicy i z którymi muszą być zgodne wszystkie samochody. Sezon mistrzostw świata Formuły 1 składa się z serii wyścigów, znanych jako Grand Prix, które odbywają się na przeznaczonych do tego celu torach wyścigowych, a czasem na zamkniętych ulicach miast. Organizowane od 1911 roku w Monte Carlo Grand Prix Monako jest powszechnie uważane za najbardziej znane i prestiżowe Grand Prix. Opinię tą potwierdziła Akademia FIA, przyznając księciu Monako, Rainierowi III Grimaldi złoty medal sportów samochodowych. 

Od 1958 roku na podstawie wyników każdego wyścigu przyznawane są punkty dla konstruktorów. Punkty te decydują o tym, któremu konstruktorowi przysługuje mistrzostwo po każdym sezonie. W pierwszych 25 latach do wyścigów Formuły 1 były dopuszczone zespoły niekonstruujące własnych bolidów, korzystające z bolidów innych ekip. W związku z tym w wyścigach brały udział różne ilości bolidów różnych konstruktorów. Dlatego też do 1978 roku w każdym wyścigu jedynie najlepszy wynik spośród kierowców korzystających z bolidu danego konstruktora, był wliczany do klasyfikacji konstruktorów.

Przez 66 sezonów Formuły 1 system punktacji był wielokrotnie zmieniany. Zmiany te dotyczyły nie tylko różnej liczby pozycji, które uprawniały do zdobycia punktów, ale także liczby wyścigów w sezonie, z których wyniki były brane pod uwagę przy tworzeniu klasyfikacji generalnej. Do 1990 roku co najmniej jeden rezultat każdego kierowcy (a co za tym idzie  - każdego konstruktora), był odrzucany. Ponadto w latach 1967-1980 dzielono kalendarz na dwie części. Z każdej części sezonu dla każdego kierowcy odrzucano ustaloną liczbę rezultatów wyścigów, w kolejności od najmniejszej, do największej liczby punktów zdobytych przez kierowcę w tych wyścigach (uwzględniając również wyścigi, w których dany kierowca nie wystartował, bądź nie był sklasyfikowany).

W pierwszych sezonach Formuły 1 na ilość punktów zdobytych przez kierowcę wpływały również specyfikacja bolidu. W wyścigu o Grand Prix Niemiec w latach 1957-1958, 1966-1967, 1969 oraz podczas Grand Prix Maroka brały udział samochody o specyfikacji Formuły 2. Konstruktorom korzystającym z tych samochodów nie przyznawano punktów

W niemal wszystkich sezonach Formuły 1 taki sam wynik w dwóch różnych wyścigach sezonu oznaczał zdobycie takiej samej ilości punktów w oby wyścigach. Wyjątkiem był sezon 2014, w którym wprowadzono system przyznający podwójną pulę punktów w ostatnim wyścigu sezonu.

Konstruktorzy 

Najwięcej punktów historii Formuły 1 zdobyło Ferrari (8710,5). Drugi jest McLaren (5562,5 punktu), a trzeci Mercedes (5454 punkty).

W Grand Prix Formuły 1 wzięło udział 179 konstruktorów, spośród których 62 zdobywało punkty.

Lista zdobywców punktów 
Stan na 13 września 2020.

W oficjalnych statystykach Formuły 1 od 1958 roku widnieją punkty zdobywane przez konstruktorów według systemu stosowanego w sezonach, w których brali udział w wyścigach. Prócz oficjalnej statystyki punktów, w tabeli podano także przeliczoną liczby punktów, które zdobyliby konstruktorzy, gdyby ich punkty zliczano na podstawie dwóch, stosowanych w ostatnim czasie, systemów punktacji.

Pogrubioną czcionką oznaczono konstruktorów nadal uczestniczących w zawodach Formuły 1, a pochyloną mistrzów świata.

W nawiasach podano średnią liczbę punktów zdobytych przez konstruktora na wyścig.

Według kraju 
Stan na 13 września 2020.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Formuła 1